Breeze Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Breeze Lake (Alaska)
 Breeze Lake (Kalifornien)
 Breeze Lake (Minnesota)